PV (motorfiets)
 Proces-verbaal
 Persoonsvorm
 Polycythaemia vera
 Fotovoltaïsche cel
 Pavia (provincie)

Zie ook 
 Volvo PV (doorverwijspagina)